Liješnje est un toponyme qui peut désigner :
Liješnje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin ;
Liješnje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.